Альянс ПАИС (, акроним — ) — официально зарегистрированная правящая социалистическая политическая партия, крупнейшая политическая сила Эквадора. Её лидер Рафаэль Корреа — действующий президент Эквадора с 2006 года, когда он победил на выборах, предварительно заключив ряд соглашений с левыми силами, включая Эквадорскую социалистическую партию и Коммунистическую партию Эквадора. Придя к власти, Альянс ПАИС провозгласил курс на реализацию «гражданской революции», предполагающий глубокие изменения в социально-экономической сфере.

Основание 
Истоки Альянса ПАИС берут своё начало в 1999 году, когда Рикардо Патиньо вместе с Альберто Акоста, Патрицией Давила, Ивонн Бенитес и другими создал Jubilee 2000 Net Guayaquil — организацию, которая исследовала, предсказывала и изыскивала пути решения неутешительного вопроса эквадорского внешнего долга; в ней также состояли Рафаэль Корреа, Густаво Ларрера и Фандер Фалкони. Исходной структура Альянса ПАИС обусловлена такими движениями, как: Гражданская инициатива, Национально-демократическое действие, Боливарианский альфарьистский альянс и тот же Jubilee 2000. Текущая конфигурация этого движения создавалась при участии Эквадорской социалистической партии, гуманистических и социальных движений.

Президентство

История

Первый период 
ПАИС основан Рафаэлем Карреа в начале президентской кампании в 2006 году. Движение поддерживало высшие органы государства, областные объединения и экономическую помощь беднякам Эквадора. Во время кампании Корреа предложил Учредительному собранию переписывать конституцию Эквадора. Корреа заявил, что будет призывать к проведению референдума, чтобы приступить к разработке проекта новой конституции.

На выборах 2021 кандидат от ПАИС Ксимено Пена получил 1,5% голосов и занял 9е место.

Примечания

Ссылки 
  
 Д. Пилаш. Выборы в Эквадоре и будущее Латинской Америки

Политические партии Эквадора
Политические партии по алфавиту
Политические партии, основанные в 2006 году
Социалистические партии
Левосоциалистические партии